Polyscytalum är ett släkte av svampar. Polyscytalum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polyscytalum